

Astronomia
 9836 Aarseth – asteroide della fascia principale
 C/1989 W1 Aarseth-Brewington – cometa non periodica

Persone
 Ivar Aarseth – politico norvegese
 Øystein Aarseth, noto come Euronymous – chitarrista e produttore discografico norvegese
 Sverre Aarseth – astronomo norvegese